

Білоріцьк — місто, районний центр, Башкортостан
 Білоріцьк — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Білоріцьк — селище, Омутнінський район, Кіровська область